Zeno puede referirse a:

 Zeno (cráter), cráter de impacto ubicado cerca del extremo noroeste de la Luna
 Zeno (emperador), emperador romano de Oriente
 Villa Zeno, villa del siglo XVI relacionada con el arquitecto Andrea Palladio